CIW puede referirse:
 Instituto para Mujeres de California
 Canadian Index of Wellbeing
 Carnegie Institution of Washington
 Chicago and Illinois Western Railroad
 Central Indiana and Western Railroad
 Certified Internet Web Professional
 Coalition of Immokalee Workers
 Computational Intensive Workload
 Centro Universitario Incarnate Word
 código ISO 639 del idioma Anishinaabe o "idioma Chippewa."